Marie Brunšvicko-Lüneburská (13. ledna 1566, Schladen – 13. srpna 1626, Lauenburg) byla brunšvicko-wolfenbüttelskou princeznou a sňatkem sasko-lauenburskou vévodkyní.

Život 
Marie se narodila jako dcera vévody Julia Brunšvicko-Lüneburského (1528–1589) a jeho manželky Hedviky (1540–1602), dcery kurfiřta Jáchyma II. Braniborského.

10. listopadu 1582 se šestnáctiletá princezna ve Wolfenbüttelu provdala za o téměř dvacet let staršího vévodu Františka II. Sasko-Lauenburského (1547–1619), jehož se stala druhou manželkou. Jako vdovské sídlo dostala zámek Franzhagen; vytvořila tam poplužní a církevní dvůr.

Marie přežila svého manžela o sedm let a zemřela v létě 1626. Pohřbena byla po manželově boku ve vévodské rodinné hrobce kostela Máří Magdalény v Lauenburgu.

Potomci 
Ze sedmatřicet let trvajícího manželství se narodilo čtrnáct dětí, z nichž se těchto dvanáct dožilo dospělosti:

 František Julius Sasko-Lauenburský (13. září 1584 – 8. října 1634) ⚭ 1620 Anežka Württembergská (1592–1629)
 Julius Jindřich Sasko-Lauenburský (9. dubna 1586 – 20. listopadu 1665), vévoda sasko-lauenburský,
 ⚭ 1617 Anna Východofríská (26. června 1562 – 21. dubna 1621)
 ⚭ 1628 Alžběta Žofie Braniborská (13. července 1589 – 24. prosince 1629)
 ⚭ 1632 Anna Magdalena z Lobkovic (20. července 1606 – 7. září 1668)
 Arnošt Ludvík Sasko-Lauenburský (7. června 1587 – 15. července 1620)
 Hedvika Sibyla Sasko-Lauenburská (15. října 1588 – 4. června 1635)
 Juliana Sasko-Lauenburská (26. prosince 1589 – 1. prosince 1630), ⚭ 1627 vévoda Fridrich Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Norburský (26. listopadu 1581 – 22. července 1658)
 Jáchym Zikmund Sasko-Lauenburský (31. května 1593 – 10. dubna 1629)
 František Karel Sasko-Lauenburský (2. května 1594 – 30. listopadu 1660)
 Rudolf Maxmilián Sasko-Lauenburský (18. června 1596 – 1. října 1647)
 Hedvika Marie Sasko-Lauenburská (7. srpna 1597 – 29. srpna 1644)
 František Albrecht Sasko-Lauenburský (31. října 1598 – 10. června 1642)
 Žofie Hedvika Sasko-Lauenburská (24. května 1601 – 21. února 1660)
 František Jindřich Sasko-Lauenburský (9. dubna 1604 – 26. listopadu 1658)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 13. ledna
Narození v roce 1566
Úmrtí 13. srpna
Úmrtí v roce 1626
Welfové
Brunšvicko-lüneburské vévodkyně
Sasko-lauenburské vévodkyně
Ženy